Madan Senki Ryukendo
J. F. Madan

Localidades

Madan (Montana)
Madan (Smolyan)
Ou ainda:
Madan Parque

Desambiguação